

Pessoas
Berthold Goldschmidt
Hans Goldschmidt
Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
Márcia Goldschmidt
Robert Goldschmidt
Victor Moritz Goldschmidt

Outros
1614 Goldschmidt
Classificação Goldschmidt
Processo de Goldschmidt

Veja também
Goldschmid
Goldschmied
Goldschmitt
Goldsmith
Aurifaber

Desambiguações de sobrenomes